Ботурићи могу бити:

 Ботурићи (Александровац), насеље у општини Александровац у Расинском округу са 263 становника
 Ботурићи (Бијело Поље), насеље у општини Бијело Поље у Црној Гори са 131 становником